Ларю Мартин (; родился 30 марта 1950, Чикаго, Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 

Играл на позиции центрового. Учился в Университете Лойолы в Чикаго, в 1972 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс» и всю свою короткую спортивную карьеру провёл в этом клубе. Всего в НБА провёл 4 сезона. Всего за карьеру в НБА сыграл 271 игру, в которых набрал 1430 очков (в среднем 5,3 за игру), сделал 1258 подборов, 203 передачи, 46 перехватов и 98 блок-шотов. Из-за травмы Мартину пришлось досрочно завершить карьеру по окончании сезона 1975/1976 годов, а в следующем сезоне его клуб выиграл свой первый и пока что последний чемпионский титул.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Выпускники Института Де Ла-Селле
Баскетболисты США
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Родившиеся в Чикаго